Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus peut désigner :
 Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus, un sénateur romain, consul en 110 ;
 Servius Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus, un sénateur et homme politique de l'Empire romain, consul ordinaire en 178.